Akronymet TLC kan henvise til flere artikler:

 TLC – en amerikansk R&B-gruppe hvor akronymet repræsenterer medlemmernes navne
 TLC (tv-kanal) – oprindelig amerikansk tv-kanal på kabel-tv, der tidligere hed The Learning Channel
 Tables, Ladders & Chairs – et pay-per-view-show inden for wrestling
 Tyndtlagskromatografi (engelsk: thin layer chromatography, TLC) – en analysemetode anvendt inden for kemi
 TLC — engelsk forkortelse for "Tender Loving Care", som betyder "omsorg"